Frutto acerbo, film diretto da Carlo Ludovico Bragaglia (1934)
Frutto acerbo (Between Us Girls), film diretto da Henry Koster (1942)
Frutto acerbo, fumetto di Carlos Trillo e Domingo Mandrafina
Frutto acerbo, canzone del complesso Le Orme pubblicata su singolo (1974)